

Geografia 
 Canada
 Marlboro – frazione della Divisione No. 14, Alberta

 Stati Uniti d'America
 Marlboro – township della Contea di Monmouth, New Jersey
 Marlboro – census-designated place della Contea di Ulster, New York
 Marlboro – città della Contea di Windham, Vermont

Altro 
 Marlboro – marca di sigarette
 Marlboro Classics – azienda di abbigliamento italiana, ora MCS
 DJ Marlboro – disc jockey brasiliano